Goßmannsdorf steht für:
 Goßmannsdorf am Main, Stadtteil von Ochsenfurt, Landkreis Würzburg
 Goßmannsdorf (Hofheim in Unterfranken), Ortsteil der Stadt Hofheim in Unterfranken, Landkreis Haßberge